Die St. Patrick’s Cathedral ist die Kathedrale des römisch-katholischen Erzbistums Melbourne in Melbourne, Australien.

Geschichte 
Die zwischen 1850 und 1868 im Stil der Neugotik erbaute Kirche zählt zu den größten Australiens und ragt mit ihren drei Türmen hinter dem Parlamentsgebäude empor. Entworfen von William Wardell gilt sie als eine der bedeutendsten Kirchen in Australien. Der kreuzförmige Bau mit Doppelturmfassade und Vierungsturm, dessen Bauschmuck hell abgesetzt ist, orientiert sich an europäischen Vorbildern und deutet schon außen die prächtige Innengestaltung an.

1974 erhielt die Kirche den Titel einer päpstlichen Basilica minor.

Orgel 
Die Orgel wurde 1962 bis 1964 von dem Orgelbauer George Fincham & Sons aus Melbourne erbaut, und 1996–1997 von der Orgelbaufirma Australian Pipe Organs (Melbourne) überarbeitet und erweitert. In dem Instrument wurde ein Großteil einer Orgel wiederverwendet, das von den Orgelbauen Robert Mackenzie und George Fincham in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut worden war. Das Instrument hat 81 Register auf vier Manualwerken und Pedal.

Weblinks

Einzelnachweise 

Römisch-katholische Kathedrale in Australien
Basilica minor
St Patricks Cathedral
Neugotisches Kirchengebäude
Erbaut in den 1860er Jahren
Patrickskirche
Kirchengebäude im Erzbistum Melbourne
Religion (Melbourne)
Melbourne Patricks Cathedral
Neugotisches Bauwerk in Australien
Kirchengebäude in Australien und Ozeanien
St Patricks cathedral